Il doppio del Qatar Telecom German Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Cara Black e Liezel Huber hanno vinto in finale 3-6,6-2,[10-2] contro Nuria Llagostera Vives e María José Martínez Sánchez

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Cara Black /  Liezel Huber (campionesse)
  Květa Peschke /  Rennae Stubbs (semifinali)
  Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Shahar Peer (semifinali)

 Al'ona Bondarenko /  Kateryna Bondarenko (quarti) 
 Dinara Safina /  Elena Vesnina (quarti) 
 Yan Zi /  Zheng Jie (primo turno) 
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Qatar Telecom German Open 2008